Hatzig ist der Name von

 Hansotto Hatzig (1919–2001), auch: Hans-Otto Hatzig, Karl-May-Forscher und Sachbuchautor
 Carl Hatzig (1838–1914), deutscher Apotheker und Verbandsfunktionär